Machiel (Somme), een gemeente in het Franse departement Somme
Machiel (voornaam), een jongensnaam